Wannersdorf heißen:
 Wannersdorf (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wannersdorf (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Wannersdorf (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Wannersdorf (Gemeinde Eggelsberg), Ortschaft von Eggelsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wannersdorf (Gemeinde Frohnleiten), Katastralgemeinde der Stadt Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark